Флаги муниципальный образований России:
 Флаг Павловска (Воронежская область) — флаг муниципального образования городское поселение — город Павловск.
 Флаг Павловска (Санкт-Петербург) — флаг внутригородского муниципального образования город Павловск.